Артиллерийский выстрел — комплект элементов артиллерийских боеприпасов для производства одного выстрела.

Составные элементы

Основные 
 снаряд
 взрыватель
 пороховой заряд
 средство воспламенения заряда (капсюльная втулка)
 гильза.

Вспомогательные 
 размеднитель
 обтюратор
 воспламенитель
 флегматизатор
 пламегаситель.

Разновидности 
По способу заряжания артиллерийские выстрелы бывают:
 унитарные, то есть единого заряжания в один приём
 полуунитарные — заряжаются как унитарные в один приём, но имеется возможность менять метательный  заряд (снаряд не зажат в гильзе или у гильзы отъёмное дно и т.п.)
 раздельно-гильзового — снаряд не соединён с гильзой, сначала  досылается снаряд, после гильза
 картузного — снаряд, заряд в зарядном картузе и средство воспламенения подаются отдельно.

 
Принципы работы огнестрельного оружия